Peder Horrebow henviser til flere artikler:

 Peder Nielsen Horrebow (1679-1764), dansk astronom.
 Peder Horrebow (1728-1812), dansk astronom, søn af ovenstående.